

Niemcy 
 Erlbach – dzielnica Markneukirchen
 Erlbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting
 Erlbach-Kirchberg – dzielnica Lugau/Erzgeb.
 Markt Erlbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Zobacz też 
 Buch am Erlbach
 Erlebach
 Erlenbach
 Irlbach